Daniel Costantini (Marseille, 31. listopada 1943.), francuski  bivši rukometni reprezentativac i rukometni trener. Izbornik francuske rukometne reprezentacije od 1985. do 2001. godine.

Francuski rukometaši
Francuski rukometni treneri